est un mot allemand signifiant littéralement « pierre brune » et qui désigne un minerai contenant du dioxyde de manganèse, la pyrolusite.

Patronyme 

 Natasha Lyonne, née Braunstein (1979-), actrice et productrice américaine ;
 Jean-François Braunstein, philosophe français.
 Paul Braunstein, acteur canadien ;
  ;
 Pierre Braunstein (1947-), chimiste français ;
 Ron Braunstein, mieux connu sous le nom de Necro (1976-), rappeur hardcore américain ;
 William Braunstein, mieux connu sous le nom de Ill Bill (1972-), maître de cérémonie underground américain.

Cinéma 
 Toot Braunstein, personnage de fiction de la série animée Drawn Together

Jeux 
 Jeu de Braunstein, jeu de guerre créé par David Wesely en 1967, dans lequel certains joueurs incarnent des personnages (maire, banquier, doyen de l'université). Braunstein est le nom d'une ville fictive dans laquelle se déroule une bataille. Ce jeu est considéré comme un ancêtre du jeu de rôle sur table.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif